Ла́йда:

 Лайда — заболоченный луг на прибрежных низменных равнинах, затопляемый во время морских приливов и обсыхающий при отливах; термин применяется для Европейского Севера и Северной Сибири.
 «Лайда» — российско-украинская музыкальная группа, существовавшая с 1989 по 2004 год.

Примечания